Петловац може бити:

 Насељено место Петловац у Републици Хрватској
 Измишљено село у долини Западне Мораве, где се одиграва радња серије Село гори, а баба се чешља